Lista 320 gmin w departamencie Allier we Francji.

 (CAML) Communauté d’agglomération de Montluçon, utworzone w 2001.
 (CAMO) Communauté d’agglomération de Moulins, utworzone w 2001.
 (CAV) Communauté d’agglomération de Vichy, utworzone w 2001.